Ratlam bezeichnet:

 eine Stadt im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh, siehe Ratlam
danach benannt:
 ein Distrikt in Madhya Pradesh, siehe Ratlam (Distrikt)
 ein ehemaliger indischer Fürstenstaat, siehe Ratlam (Staat)